Brouwerij Van Havermaet, ook Brouwerij De Duif, een voormalige brouwerij in De Klinge.
 Brouwerij De Duif (Edegem), een voormalige brouwerij in Edegem.
 Brouwerij De Duif (Westdorpe), een voormalige brouwerij in Westdorpe.